AUG est un code qui peut signifier :
 .

AUG est un codon, qui signifie :
 méthionine, selon le code génétique.

AUG est un sigle qui peut désigner :
 Armee Universal Gewehr, un fusil d'assaut autrichien.

 Andrus Aug, un coureur cycliste estonien.

Aug est une abréviation qui peut signifier :
 August, en anglais, soit le mois d'août.

Abréviation
Code